Tarbais peut désigner :
 un habitant de Tarbes ;
 une production locale de haricots du Sud-Ouest de la France ;
 une race de chevaux français disparue élevée par extension dans tout le Sud-Ouest de la France.